Fiodorowka () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji i w Kazachstanie

m.in.:

 Fiodorowka – wieś w Baszkortostanie
 Fiodorowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Fiodorowka – wieś w rejonie gorszeczeńskim obwodu kurskiego
 Fiodorowka – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Fiodorowcy – ruch religijny, tzw. cerkiew podziemia

Strony ujednoznaczniające